Persoonia – naukowe czasopismo mykologiczne
 Persoonia – rodzaj roślin